Niederbrunn ist der Name folgender Orte:

 Niederbrunn (Pittenhart), Ortsteil von Pittenhart, Landkreis Traunstein, Bayern
 Niederbrunn (Gemeinde Neuhofen), Ortschaft von Neuhofen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 früherer Name der Gemeinde Niederhollabrunn
Siehe auch:
 Niederbronn